Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-93 (1916)
 UB-93
 UC-93

Вторая мировая война 
 U-93 (1940)